Kara-Bunar kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Sredetska Reka, vattendrag, Burgas, 
 Sredets (ort), Burgas, Obsjtina Sredets, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar